Porrhothele és un gènere d'aranya migalomorfes, amb cinc espècies descrites, totes endèmiques de Nova Zelanda. Fins al 1980, aquest gènere estava ubicat dins la família dels diplúrids (Dipluridae); posteriorment, el van incloure en els hexatèlids (Hexathelidae). Però l'any 2018, es va considerar que era millor crear-ne una nova família: la dels porrhotèlids (Porrhothelidae).

Taxonomia 
El gènere Porrhothele va ser proposat per Eugène Simon l'any 1892, a partir de l'espècie Porrhothele antipodiana, que Simon va transferir d'una denominació anterior, el gènere Mygale, un gènere que ja no està en ús però que ha servit per anomenar el gran grup de les Mygalomorphae. Simon va col·locar el gènere dins la subfamília Diplurinae, que més tard es va convertir en la família dels diplúrids. El 1980, Raven va transferir el gènere a la família Hexathelidae; finalment, es va traslladar dins la seva pròpia família, Porrhothelidae, com a resultat d'un estudi filogenètic molecular. El següent cladograma mostra la possible relació de "Porrhothele" amb taxons relacionats.

Espècies 
Amb data de maig de 2018, el World Spider Catalog acceptava les següents espècies:
 Porrhothele antipodiana (Walckenaer, 1837)
 Porrhothele blanda (Forster, 1968)
 Porrhothele moana (Forster, 1968)
 Porrhothele modesta (Forster, 1968)
 Porrhothele quadrigyna (Forster, 1968)

Referències 

Porrhotèlids
Fauna endèmica de Nova Zelanda
Aranyes d'Oceania